

Geografia 
 Promontorio Thern – promontorio nella catena montuosa di Eisenhower, in Antartide

Persone 
 Jonas Thern – ex calciatore svedese
 Simon Thern – calciatore svedese